het Engelse woord voor waterval
Waterfall (If); muziekalbum van If
Waterfall (10cc); single van 10cc
Waterfall (Triumvirat); single van Triumvirat
Waterfall (Sopho Gelovani & Nodiko Tatisjvili); lied van Georgië op het Eurovisiesongfestival 2013 gezongen door Sopho Gelovani & Nodiko Tatishvili
Watervalmethode (waterfall); een projectmethodologie, voornamelijk gebruikt in softwareontwikkeling
Waterfall (Atlantic Ocean)
Waterfall (Stargate)
Waterfall (Wendy & Lisa)

Zie ook:
Waterval (doorverwijspagina)
Vattenfall